Ел Куерно има више значења:

 Ел Куерно (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Куерно (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерно, Ел Куернито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куерно, Лос Куернос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куерно (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куерно (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику